La famille Belloti est une famille patricienne de Venise qui passa dans l'ordre de la noblesse en 1685 en payant  ducats pour les besoins de guerre.
 
Les armes de la famille Belloti sont composées d'un écu parti : la première partition est coupée d'azur et d'or et chargée d'un lion contournée de l'un en l'autre ; la seconde partie est d'or avec une bande d'azur et un scorpion de sable en chef.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien